Nondorf ist der Name folgender Orte:

 Nonndorf bei Gars, Ortschaft (Katastralgemeinde Nondorf) in Gars am Kamp, Bezirk Horn Niederösterreich
 Nonndorf (Gemeinde Groß Gerungs), Ortschaft von Groß Gerungs, Bezirk Zwettl, Niederösterreich, früher auch Nondorf
 Nondorf (Gemeinde Hoheneich), Katastralgemeinde von Hoheneich, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Nondorf an der Wild, Marktgemeinde in der Gemeinde Irnfritz-Messern, Bezirk Horn, Niederösterreich
 Nondorf (Gemeinde Pölla), Katastralgemeinde in Pölla, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Nonndorf (Gemeinde Raabs an der Thaya), Ortschaft (Katastralgemeinde Nondorf), Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich

Siehe auch:

 Großnondorf
 Kleinnondorf
 Nonndorf
 Nonnendorf